Die Österreichische Fußballmeisterschaft 1989/90 wurde vom Österreichischen Fußball-Bund ausgerichtet. Die erstklassige 1. Division und die zweitklassige 2. Division waren in dieser Saison durch einen Playoff-Modus miteinander verschmolzen. Als dritte Leistungsstufe fungierten die Regionalliga Ost (Wien, Niederösterreich, Burgenland) und West (Salzburg, Tirol, Vorarlberg) sowie die Landesligen von Kärnten, Oberösterreich und der Steiermark.

Playoff-Ligen (1. und 2. Division)

Modus 
Die Meisterschaft in der 1. und 2. Division wurde zunächst im Herbst mit je 12 Mannschaften in einem einfachen Durchgang ausgetragen, sodass jedes Team zunächst 22 Spiele absolvierte. Anschließend erfolgte die Einteilung in das Meisterschafts-Playoff (1-8. 1. Division), Mittlere Playoff (9-12. 1. Division und 1-4. 2. Division) und Abstiegs-Playoff. Das bedeutete, dass nun im Meister-Playoff Meister und Europacupstartplätze ermittelt wurden, im Mittleren Play-Off Aufstiege und Abstiege zwischen 1. und 2. Division und im Abstiegs-Playoff die Absteiger in die Regional- und Landesligen. Ins Meister- und Abstiegs-Playoff wurden Spiele, Tore und Punkte ins Frühjahr mitgenommen. Die Punkte wurden dabei halbiert (und das Ergebnis nötigenfalls aufgerundet), um die Spannung im Frühjahr zu erhöhen. Die Mannschaften im Mittleren Playoff nahmen naturgemäß keine Punkte und Tore aus dem Herbst in die Frühjahrssaison mit.

Allgemeines 
In der Meisterschaftssaison von 1989/90 konnte der FC Swarovski seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen und damit zum zweiten Mal österreichischer Fußballmeister werden. Anders als die Endtabelle vermuten ließe war es ein knapper Zweikampf mit der Wiener Austria, der erst am vorletzten Spieltag im direkten Duell entschieden wurde. Swarovski siegte durch Gorosito-Tor mit 1:0, die Austria ließ sich anschließend gehen und verlor am letzten Spieltag gegen den Namensvetter aus Salzburg gar noch 0:5. So war Swarovski für den Europapokal der Landesmeister 1990/91 qualifiziert, die Austria durfte dank des Cupsieges im Europapokal der Pokalsieger 1990/91 starten und die Plätze im UEFA-Pokal 1990/91 gingen an Rapid und Admira/Wacker. Die zuletztgenannten Südstädter waren der erfolgreichste der vier Europacupstarter. Der Klub erreichte das Achtelfinale, in dem erst im Elfmeterschießen das Aus gegen Bologna kam.

Tabellen

Torschützenliste 

|}
siehe auch Liste der besten Torschützen Österreichs

Die Meistermannschaft des FC Swarovski Tirol 
Meistermannschaft: Klaus Lindenberger – Bruno Pezzey, Michael Streiter, Kurt Garger, Christian Ablinger, Heinz Peischl, Robert Wazinger, Leopold Lainer, Oliver Prudlo, Alfred Hörtnagl, Néstor Gorosito, Hansi Müller, Manfred Linzmaier, Manfred Schneider, Michael Baur – Peter Pacult, Václav Daněk, Christoph Westerthaler, Oliver Schnellrieder, Werner Löberbauer, Rupert Marko – Trainer: Ernst Happel

Dritte Leistungsstufe

Regionalliga Ost 
Abschlusstabelle

|}

Aufstieg Gruppe Mitte 

Abschlusstabelle

|}

Regionalliga West 
Abschlusstabelle

|}

Osterreichische Fussballmeisterschaft 1989/90
1989/90